Rimac kan avse:

Rímac – en flod i Peru
Rimac Automobili – en kroatisk elbilstillverkare